Stranger puede referirse a:

 Stranger, serie de televisión coreana.

Música

Intérpretes 
 Stranger Cole, cantante jamaicano. Stranger, Jamaican singer.
 Mumzy Stranger, artista británico.

Álbumes 
 The Stranger, un álbum de Billy Joel.
 Stranger, álbum de Gen Hoshino. 
 Stranger, álbum de Valient Thorr.

Canciones 
 «Strangers», una canción de Sigrid.
 «Strangers», una canción de Bring Me the Horizon.
 «Strangers», una canción de Halsey (cantante) ft. Lauren Jauregui.
 «Stranger», un sencillo del grupo británico Electric Light Orchestra.
 «Stranger», un sencillo de la cantante Hilary Duff.
 «The Stranger», tema que a título al álbum de Billy Joel.
 «Stranger», una canción de Black Lips publicada en el álbum We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow.
 «Stranger», una canción de Jefferson Starship publicada en el álbum Modern Times
 «Stranger», una canción de Kris Kristofferson publicada en el álbum Who's to Bless and Who's to Blame.
 «Stranger», una canción de Mumzy Stranger.
 «Stranger», una canción de The Rasmus.
 «Strangers», una canción de DragonForce.

Véase también 
 The Stranger
 El extranjero